Praedel ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Praedel (* 1971), deutsche Tischtennisspielerin
 Walter Praedel (1911–1962), deutscher Ofen- und Landarbeiter, Opfer des Stalinismus